Die Saison 2008/09 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 31. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die erste als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd war die SG Sonnenhof Großaspach mit neun Punkten Vorsprung auf die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim.

Der VfR Mannheim, die SpVgg Au/Iller und der Offenburger FV stiegen in ihre jeweiligen Verbandsligen ab.

Die Aufsteiger waren der FC Denzlingen aus der Verbandsliga Südbaden, der SV Spielberg aus Verbandsliga Baden sowie der SV Bonlanden aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich die TSG Weinheim aus der Verbandsliga Baden.

Treffsicherste Torschützen waren mit jeweils 25 Treffern Marco Grüttner vom SGV Freiberg und Abedin Krasniqi von der SG Sonnenhof Großaspach.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, der TSG Weinheim, und Südbaden, der SV Linx, setzten sich die Weinheimer durch und erreichten die zweite Runde. Der FSV 08 Bissingen als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf die siegreiche TSG Weinheim auf den FSV 08 Bissingen. Die Weinheimer setzten sich mit letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 2008/09 bei kicker.de

2008
Fußballsaison 2008/09